Межирич — название нескольких населённых пунктов:

Украина 
 Межирич — село Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Межирич — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Межирич — село в Острожском районе Ровненской области.
 Межирич — село в Лебединском районе Сумской области.
 Межирич — село в Каневском районе Черкасской области.

См. также
 Великие Межиричи